|-
| 145501 - ||  || 23 ianuarie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 145502 - ||  || 28 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145503 - ||  || 24 ianuarie 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145504 - ||  || 31 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145505 - ||  || 31 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145506 - ||  || 21 februarie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 145507 - ||  || 22 februarie 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145508 - ||  || 22 februarie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 145509 - ||  || 21 februarie 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145510 - ||  || 24 februarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145511 - ||  || 24 februarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145512 - ||  || 24 februarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145513 - ||  || 24 februarie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 145514 - ||  || 20 februarie 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 145515 - ||  || 22 februarie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 145516 - ||  || 25 februarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145517 - ||  || 25 februarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145518 - ||  || 23 februarie 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145519 - ||  || 25 februarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145520 - ||  || 2 martie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145521 - ||  || 3 martie 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 145522 - ||  || 4 martie 2006 || Catalina || CSS
|-
|  ||  || 7 martie 2006 ||  || Q.-z. Ye
|-
| 145524 - || 2006 FS || 22 martie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 145525 - ||  || 23 martie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145526 - ||  || 23 martie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145527 - ||  || 23 martie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 145528 - ||  || 24 martie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 145529 - ||  || 25 martie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145530 - ||  || 25 martie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145531 - ||  || 25 martie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 145532 - ||  || 26 martie 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145533 - ||  || 24 martie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 145534 Jhongda || 2006 GJ || 1 aprilie 2006 ||  || Q.-z. Ye
|-
| 145535 - ||  || 8 aprilie 2006 ||  || 
|-
| 145536 - ||  || 2 aprilie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145537 - ||  || 2 aprilie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145538 - ||  || 2 aprilie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145539 - ||  || 7 aprilie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 145540 - ||  || 9 aprilie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145541 - ||  || 20 aprilie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145542 - ||  || 26 aprilie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145543 - ||  || 6 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145544 - ||  || 7 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145545 Wensayling ||  || 22 mai 2006 ||  || Q.-z. Ye
|-
| 145546 Suiqizhong ||  || 25 mai 2006 || Lulin Observatory || Q.-z. Ye and 
|-
| 145547 - ||  || 27 mai 2006 || Siding Spring || SSS
|-
| 145548 - ||  || 26 mai 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 145549 - ||  || 23 mai 2006 || Siding Spring || SSS
|-
| 145550 - ||  || 29 mai 2006 || Siding Spring || SSS
|-
| 145551 - ||  || 10 iunie 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 145552 - ||  || 11 iunie 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 145553 - ||  || 3 iunie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 145554 - ||  || 19 iunie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 145555 - ||  || 19 iunie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 145556 - ||  || 17 iunie 2006 || Siding Spring || SSS
|-
| 145557 - ||  || 22 iunie 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145558 Raiatea || 2006 OR || 17 iulie 2006 ||  || 
|-
| 145559 - ||  || 18 iulie 2006 ||  || 
|-
| 145560 - ||  || 18 iulie 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 145561 - ||  || 18 iulie 2006 || Siding Spring || SSS
|-
| 145562 Zurbriggen ||  || 24 iulie 2006 ||  || 
|-
| 145563 - ||  || 18 iulie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 145564 - ||  || 20 iulie 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 145565 - ||  || 24 iulie 2006 ||  || 
|-
| 145566 - ||  || 25 iulie 2006 ||  || C. Rinner
|-
| 145567 - ||  || 19 iulie 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 145568 - ||  || 20 iulie 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 145569 - ||  || 20 iulie 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 145570 - ||  || 20 iulie 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 145571 - ||  || 21 iulie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 145572 - ||  || 21 iulie 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 145573 - ||  || 20 iulie 2006 || Siding Spring || SSS
|-
| 145574 - ||  || 21 iulie 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 145575 - ||  || 20 iulie 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 145576 - || 2006 PE || 3 august 2006 ||  || 
|-
| 145577 - ||  || 8 august 2006 || Siding Spring || SSS
|-
| 145578 - ||  || 15 august 2006 || Reedy Creek || 
|-
| 145579 - ||  || 12 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 145580 - ||  || 13 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 145581 - ||  || 13 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 145582 - ||  || 13 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 145583 - ||  || 14 august 2006 || Siding Spring || SSS
|-
| 145584 - ||  || 15 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 145585 - ||  || 15 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 145586 - ||  || 15 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 145587 - ||  || 15 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 145588 Sudongpo ||  || 15 august 2006 ||  || , Q.-z. Ye
|-
| 145589 - ||  || 15 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 145590 - ||  || 13 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 145591 - ||  || 13 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 145592 - ||  || 13 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 145593 - ||  || 18 august 2006 ||  || 
|-
| 145594 - ||  || 17 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 145595 - ||  || 17 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 145596 - ||  || 18 august 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 145597 - ||  || 17 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 145598 - ||  || 17 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 145599 - ||  || 19 august 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145600 - ||  || 16 august 2006 || Siding Spring || SSS
|-